Томас Элмхем, или Томас из Лентона (, или Thomas de Lenton, ;  — после ) — английский хронист, монах-клюниец, один из летописцев Столетней войны, предполагаемый автор «Рифмованной книги о Генрихе V» ().

Биография 
Вероятно, родился 8 апреля 1364 года в  в Норфолке. С 1389 по 1394 год предположительно обучался в колледже  в Кембридже, по другим данным, в Оксфорде. 

В 1379 году стал монахом бенедиктинского аббатства Св. Августина в Кентербери, в документах которого упоминается под 1407 годом как казначей. 

Вступил в орден клюнийцев, получив 11 июня 1414 года должность приора  близ Ноттингема. Служил  капелланом у короля Генриха V, которого сопровождал в походе во Францию в 1415 году, став очевидцем исторической битвы при Азенкуре.

В 1416 году назначен был генеральным викарием и камерарием в Англии и Шотландии, а в 1426 году — генеральным коммиссаром по имуществам ордена. В том же году оставил место приора в Лентоне, уступив его своему родичу Джону Элмхему. Последнее упоминание о нём в документах датируется 18 февраля 1427 года, вероятно, вскоре после этого он скончался.

Сочинения 
Основным историческим сочинением Элмхема считается «Рифмованная книга о Генрихе V» (), написанная на латыни и преподнесённая королю в 1418 году. Она основана на официальных донесениях и личных впечатлениях автора, и содержит последовательное обоснование прав английских королей на французский престол. Элмхему приписывалось также сочинение «Жизнь и деяния Генриха V» (), дошедшее до нас в двух редакциях и опубликованное в 1858 году Чарльзом А. Коулом в «Памятниках истории Генриха V» ().  

Автором рифмованной «Жизни и деяний Генриха» Элмхема впервые назвал антикварий , опубликовавший её в 1727 году. Хотя сам хронист недвусмысленно указывал в своих сочинениях, что составил биографию короля в прозе, а не в стихах. В начале XX века традиционная датировка первой редакции этого сочинения была пересмотрена и его стали датировать 1430-ми годами, когда Элмхема уже не было в живых. С этого времени автора рифмованной биографии Генриха V, которая стала основным источником для «Жизни Генриха V» () Тита Ливия Фруловези, стали называть «Псевдо-Элмхемом».

Тогда же самому Элмхему стали приписывать прозаические «Деяния Генриха V» (), охватывающие период начиная с вступления короля на престол в 1413 году и до 1416 года, опубликованные для Английского исторического общества в 1850 году Б. Уильямсом. Некоторые исследователи, однако, атрибутируют и эти прозаические «Деяния» Жану де Бордену, отвергая авторство Элмхема, датой смерти которого ранее, однако, считали не 1427, а 1440 год. Более полная вторая редакция «Жизни и деяний Генриха V» датируется 1445 или 1446 годом и является наиболее авторитетным и информативным нарративным источником о жизни и деятельности этого короля, особенно в описаниях сражений, переговоров, военной техники и изложении текстов соглашений. Одним из источников её является упомянутое сочинение Тита Ливия Фруловези, что заведомо исключает авторство Элмхема.

Другим историческим трудом Томаса Элмхема является составленная в 1416 году компилятивная «Хроника благородных королей Англии» (), охватывающая события начиная с легендарного Брута Троянского и кончая правлением Ричарда II, и основанная, главным образом, на «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского и анонимной хронике  (XIV в.). Она сохранилась в единственной рукописи из собрания Коттона Британской библиотеки под шифром BL, Cotton MS Claudius E.iv и не публиковалась.

Считается также одним из авторов хроники аббатства Св. Августина в Кентербери (), составленной около 1441 года на основании сочинений монахов той же обители Томаса Спротта (ум. 1292) и Уильяма Торна (ум. 1397), сохранившейся в автографической рукописи из библиотеки Тринити Холла в Кембридже (Trinity Hall, MS. 1) и опубликованной в 1858 году  в академической серии Rolls Series.

Ответственно подходя к отбору своих источников, Элмхем подвергал их уже определённой критике, предпочитая копиям оригиналы, тщательно анализируя последние и даже давая порой их факсимильное воспроизведение.

Примечания

Публикации 
 Elmhami Liber Metricus de Henrico Quinto // Memorials of Henry the Fifth, King of England. Ed. by Charles Augustus Cole. — London: Longman, Brown, Green, Longmans, and Roberts, 1858. — pp. 78–166.
 Gesta Henrici Quinti. Ed. by F. Taylor & J. S. Roskell. — Oxford, 1975. — pp. xviii–xxiii and iid.

Библиография 
 Калмыкова Е. В. Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья. — М.: Квадрига, 2010. — 684 с. — (Исторические исследования). — ISBN 978-5-91791-012-3.
 Elmes James. Elmham, Thomas // Dictionary of National Biography. — Volume 17. — London: Smith, Elder & Co, 1889. — p. 309.
 Kingsford C. L. The Early Biographies of Henry V // The English Historical Review. — Volume XXV. —  Oxford University Press, 1910. — pp. 58–92.
 Roskell J. S. The Authorship and Purpose of the Gesta Henrici Quinti: I // Bulletin of the John Rylands Library. — Volume LIII. — Manchester University Press, 1970–1971. — pp. 428–464.
 Radulescu Raluca. Elmham, Thomas // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Memorials of Henry the Fifth, King of England (издание 1858 г.)
 Historia Monasterii S. Augustini cantuariensis (издание 1858 г.)

Историки Столетней войны
Хронисты Англии
Хронисты XV века
Латинские писатели Средневековья
Бенедиктинцы Англии
Похороненные в Англии
Клюнийцы